Пауэ () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Пауэ, Бас (1911—1989) — нидерландский футболист и тренер.
 Пауэ, Кес (род. 1977) — нидерландский футболист.
 Пауэ, Патрик (род. 1975) — нидерландская футболист.
 Пауэ, Яп (1909—1982) — нидерландский футболист.